Csehország
 Hlavatce, település a České Budějovice-i járásban
 Hlavatce, település a Tábori járásban